Il doppio del torneo di tennis Burbank Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nick Rainey e Brian Wilson che hanno battuto in finale Prakash Amritraj e Eric Taino 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 André Sá /  Bruno Soares (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Brandon Coupe (primo turno)

 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (quarti di finale)
 Robert Kendrick /  Kevin Kim (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 2004